Сугой:
 Сугой — река, приток Колымы.
 Сугой — 凄い [すごい] [сугои] с Японского переводится как: здорово! классно! круто! (прим.). Вошло в сленг некоторых "анимешников" из аниме, манги.